Чемпионат Украинской ССР 1937 года по шахматам проходил с 18 июня по 10 июля в Киеве.

Победил в турнире мастер спорта Фёдор Богатырчук. Это была последняя победа шахматиста старшего поколения на украинском чемпионате: следующие три чемпионата выиграл Исаак Болеславский.

9 июля в ходе чемпионата между Ефимом Корчмаром и Евсеем Поляком была сыграна примечательная игра, которая вошла в историю шахматных состязаний как «бессмертная украинская партия».

Турнирная таблица

Примечания 

Чемпионаты Украины по шахматам
1937 год в шахматах
Июнь 1937 года
Июль 1937 года
Спорт на Украине в 1937 году
Спортивные соревнования в Киеве